Die Eckerd Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Largo, Florida, Tampa Bay. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 15. bis 21. September 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Tampa